Тевтонское кладбище () — католическое кладбище в Риме, примыкающее к Собору Святого Петра в Ватикане.

Описание 
Тевтонское кладбище официально приписано к церкви Санта Мария делла Пьета в Кампосанто деи Тевтоничи. Германское кладбище частично расположено в районе, примыкающем к границе между Ватиканом и Римом, и является экстерриториальным для Святого Престола, так как единственный вход на кладбище расположен в Ватикане. Это единственное кладбище в Ватикане. Место принадлежало Schola Francorum, хоспису для немецких паломников, который был одним из старейших немецких учреждений в Риме. Место захоронения немецкоязычных членов различных религиозных учреждений Рима из Австрии, Южного Тироля, Германии, Швейцарии, Лихтенштейна, Люксембурга и Бельгии, включая Фламандию. 

В феврале 2015 года после одобрения папой Франциском как отражением его принципа, что он хочет «бедную церковь для бедных», на кладбище был похоронен бездомный бельгиец Вилли.

История 
Кладбище расположено на месте, где во времена Римской империи находился Цирк Нерона. Цирк был местом мученичества многих ранних христиан города.

В средние века на этом месте была построена школа, предположительно, императором Карлом Великим. С XV века место посвящено немецкоязычным жителям Рима. 6 мая 1527 года именно здесь находилась оборона швейцарской гвардии, когда швейцарские гвардейцы Папы Римского задержали мятежные немецкие войска достаточно долго, чтобы папа Климент VII смог перебраться через Пассетто-ди-Борго в Замок Святого Ангела.

В настоящее время близ кладбища находятся два учебных института и две часовни, одна из которых является местом захоронения швейцарских гвардейцев, которые пали при защите города от сил нового королевства Италии в 1870 году.

Примечания

Ссылки 
 

Кладбища Рима
Ватикан